Cewice est un village polonais de la voïvodie de Poméranie et du powiat de Lębork. Il est le siège de la gmina de Cewice et comptait  habitants en 2006.

Notes et références 

 

Village dans la voïvodie de Poméranie
Powiat de Lębork